Het Europese kampioenschap allround in 1905 werd van 4 tot 5 februari 1905 verreden op de ijsbaan Nybroviken in Stockholm.

De titelhouder was de Noor Rudolf Gundersen, die in 1904 Europees kampioenschap werd in het Eisstadion in Davos. De Fin Johan Vikander werd kampioen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1905
Langebaanschaatsen in 1905
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Stockholm
Schaatsen